Джеймс Полк: Полк, Джеймс Нокс (1795—1849) — одиннадцатый президент США.
 Полк, Джеймс Хиллиард (1911—1992) — американский генерал-полковник.